Вла́сов, Никола́й Ива́нович:
 Власов, Николай Иванович (1916—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Власов, Николай Иванович (1926—1979) — полный кавалер ордена Славы.